L'adjectif clermontois signifie « relatif à Clermont », et Clermontois est le gentilé correspondant. En pratique Clermont peut désigner :
 Clermont-Ferrand, la préfecture du département du Puy-de-Dôme (France) ;
 le Stade clermontois est un club omnisports basé à Clermont-Ferrand ;
 Clermont (ou  Clermont-en-Beauvaisis), une sous-préfecture du département de l'Oise (France).
 Communauté de communes du Clermontois, l'intercommunalité dont la commune est la ville-centre. 
 Clermont-en-Argonne et le comté du Clermontois cédé à la France à la suite du traité de Vincennes .

Notes et références 

Gentilé